Эллисон Роджерс Шмитт (; род. 7 июня 1990 года, Питтсбург) — американская пловчиха, 4-кратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира в 50-метровом бассейне и трёхкратная чемпионка мира в 25-метровом бассейне. Трёхкратная серебряный (2012, 2016 и 2020) и бронзовый (2008, 2012 и 2020) призёр Олимпийских игр.  Специализируется в плавании вольным стилем на средних дистанциях (200 и 400 метров), а также в эстафетах.

Дебютировала в составе сборной страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Она тренируется в Балтиморе и в Университете Джорджии.

Дружит с Майклом Фелпсом, с которым ранее тренировалась вместе.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания 

Пловцы США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по плаванию